Andir kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Andir, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kelurahan Andir, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Andir, distrikt, Jawa Barat,

Kina 

 Andir Xiang, socken, Xinjiang, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar